Rosher ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rosher (1885–1974), britischer Kameramann
 Charles Rosher junior (1935–2015), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch:
 Roscher